Kłodawa (stad)
 Kłodawa (gemeente in powiat Gorzowski)
 Kłodawa (gemeente in powiat Kolski)
 Kłodawa (Lubusz)